Натуральне число 1552
 1552 рік до нашої ери
 1552 рік нашої ери